Davis Cup 2018, oficiálně se jménem sponzora Davis Cup by BNP Paribas 2018, představoval 107. ročník nejdůležitější týmové soutěže mužů v tenise, které se účastnilo přes sto třicet národních družstev. Druhou trofej v historii vyhrálo Chorvatsko.

Los soutěže proběhl 20. září 2017 v britské metropoli Londýně na pravidelném každoročním zasedání shromáždění Mezinárodní tenisové federace (ITF). Již na srpnovém zasedání 2017 řídící organizace Mezinárodní tenisové federace v Ho Či Minově Městě došlo k návrhu revolučních změn, které nebyly souhrnně přijaty. Přesto bylo rozhodnuto o testování některých změn v Davisově poháru 2018 s cílem zatraktivnění soutěže. Od roku 2018 tak byl zaveden nový herní formát pro první a druhé skupiny kontinentálních zón, které začaly probíhat jen v pátek a sobotu s utkáními zkrácenými na dvě vítězné sady. Do světové skupiny měla družstva právo nominovat pět namísto čtyř tenistů, při rozhodnutí duelu ve čtvrté dvouhře, se již nehrál pátý singl, a pokud již o vítězi rozhodla sobotní čtyřhra, konala se v neděli pouze jedna dvouhra.

V důsledku přijaté reformy Davis Cupu v srpnu 2018 na zasedání ITF v Orlandu se jednalo o  poslední ročník Světové skupiny s šestnácti členy a vyřazovacím systémem od osmifinálové fáze. Mezistátní utkání se naposledy hrála ve třech dnech, na tři vítězné sety a v domácím prostředí jednoho z dvojice soupeřů. Od roku 2019 byl zaveden jednotýdenní finálový turnaj s 18 účastníky na neutrální půdě. Formát mezistátního utkání, hraného v jednom dni, představoval dvě dvouhry a čtyřhru na dvě vítězné sady. 

Obhájcem titulu byla Francie, která v předchozím lillském finále přehrála Belgii 3:2 na zápasy a podesáté získala salátovou mísu.

Vítězem se stalo Chorvatsko, které ve finále zdolalo nejvýše nasazenou Francii 3:1 na zápasy. Finálový duel se druhý rok v řadě odehrál na halové antuce v Lille. Dva body z dvouher získal 30letý Marin Čilić a páteční singl vyhrál také Borna Ćorić. Chorvaté tak po triumfu z roku 2005 podruhé v historii zvedli nad hlavu „salátovou mísu“ pro šampiony soutěže.

Prvním hracím termínem se stal víkend od 2. do 4. února 2018. Čtvrtfinále světové skupiny se konalo o víkendu mezi 6.–8. dubnem, semifinále a baráž následovaly 14.–16. září a světové finále proběhlo 23.–25. listopadu téhož roku.

Světová skupina 

{| class="wikitable" style="width:98%;"
|-
!colspan=4|Účastníci
|-
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
|-
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
|-
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
|-
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
|}

 Nasazení týmů 

 Pavouk 

 Finále: Francie vs. Chorvatsko 

 Baráž o Světovou skupinu 
 Baráž o Světovou skupinu představovala osm mezistátních utkání mezi postupujícími družstvy z 1. skupin kontinentálních zón a poraženými týmy v prvním kole Světové skupiny. Duely proběhly mezi 14. až 16. září 2018.

 Nasazené týmy  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nenasazené týmy  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Přehled 

 Americká zóna 

 1. skupina 

 Nasazené týmy 

Nasazené týmy obdržely volný los do druhého kola.

 Nenasazené týmy 

 

 Pavouk 

 2. skupina 

 Nasazené týmy 

 Nenasazené týmy 

 Pavouk 

 3. skupina 
Třetí americká skupina se konala mezi 28. květnem a 2. červnem 2018 v areálu Costa Rica Country Clubu  kostarického Escazúa na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem.

 Nasazení 

 Blok A 

 Blok B 

 Baráž 

Výsledek a  postoupily do 2. skupiny Americké zóny pro rok 2019.

 Zóna Asie a Oceánie 

 1. skupina 

 Nasazené týmy 
Nasazení obdrželi volný los do druhého kola.
 
 

 Nenasazené týmy 
 
 
 
 

 Pavouk 

 2. skupina 

 Pavouk 

 3. skupina 
Třetí skupina se konala mezi 2. až 7. dubna 2018 v areálu My Dinh Sports Complex vietnamské metropole Hanoje na krytých dvorcích s tvrdým povrchem, a to ve formátu dvou základních bloků a následné baráže.

Blok A
 
 
 
 Blok B
 
  
 
 

 Blok A 

 Blok B 

 Baráž 

Výsledek
  a  postoupily do 2. skupiny zóny Asie a Oceánie pro rok 2019.
  a  sestoupily do 4. skupiny zóny Asie a Oceánie pro rok 2019.

 4. skupina 
Čtvrtá skupina se konala mezi 29. lednem až 3. únorem 2018 v areálu Sultan Qaboos Sports Complex ománského Maskatu na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem formou základních bloků a závěrečné baráže.

Blok A
 
 
 
 
  

Blok B
 
 
 
  
 

 Blok A 

 Blok B 

 Baráž 

Výsledek a  postoupily do 3. skupiny zóny Asie a Oceánie pro rok 2019.

 Zóna Evropy a Afriky 

 1. skupina 

 Nasazené týmy 
 
 
 
  
Nasazené týmy a Bosna a Hercegovina obdržely volný los do druhého kola.

 Nenasazené týmy 
 
 
 
 
 
 
 

 Pavouk 

 2. skupina 

 Pavouk 

 3. skupina evropské podzóny 
Třetí skupina se konala mezi 4. až 7. dubnem 2018 v areálu Tenisového oddílu Lokomitv  bulharského Plovdivu na otevřených antukových dvorcích a také na témže povrchu v klubu  Ulcinj Bellevue černohorského Ulcinju.

 Nasazení 

 Blok A (Plovdiv) 

 Blok B (Plovdiv) 

 Blok A (Ulcinj) 

 Blok B (Ulcinj) 

 Baráž 

Výsledek a '''  postoupily do 2. skupiny zóny Evropy a Afriky pro rok 2019.

3. skupina africké podzóny 
Třetí skupina se koná mezi 20. až 23. červencem 2018 v areálu Nairobi Club Ground keňské  metropole Nairobi na otevřených antukových dvorcích.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Davis Cup – oficiální stránky  

 
Tenis v roce 2018